Червоноголова амадина — вид горобцеподібних птахів з роду амадин.

Вид поширений у —Африці: Ангола, Ботсвана, Лесото, Намібія, Південна Африка та Зімбабве.

Амадини
Птахи, описані 1758
Декоративні птахи